Бахмач — місто, Чернігівська область, Бахмацький район, районний центр
 Бахмач — село, Чернігівська область, Бахмацький район
 Бахмач (ВЧД-9) — вагонне депо Південно-Західної залізниці поблизу станції Бахмач-Пасажирський

 Бахмач Володимир Степанович (1973—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бахмач Євгеній Степанович — голова наглядової ради АТ «Науково-виробниче підприємство „Радій“» (Кропивницький), кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня
 Бахмач — військовий лікар Дієвої армії УНР.

Див. також 
 Бахмач-Гомельський
 Бахмач-Київський
 Бахмач-Пасажирський
 Бахмач (танкер)

Примітки